En Pologne, Pruszcz désigne :

 Pruszcz (gmina)
 Pruszcz (Drawsko)
 Pruszcz (Gryfice)